Hubin ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Hubin (1919–1989), belgischer Politiker
 Gaston Hubin (1886–1950), belgischer Fußballspieler
 Georges Hubin (1863–1947), belgischer Politiker

Hubin bezeichnet außerdem:

 Hubin (湖滨区), Stadtbezirk der Stadt Sanmenxia in der chinesischen Provinz Henan
 Hubin (Boxing) (湖滨镇), Großgemeinde im Kreis Boxing in der chinesischen Provinz Shandong
 Hubin (Gutian) (湖滨乡), Gemeinde im Kreis Gutian in der chinesischen Provinz Fujian
 Hubin (Gongnong) (湖滨街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gongnong in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Hubin (Hubin) (湖滨街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Henan
 Hubin (Longsha) (湖滨街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Longsha in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Hubin (Quanshan) (湖滨街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Quanshan in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Hubin (Shangcheng) (湖滨街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shangcheng in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Hubin (Shishi) (湖滨街道), Straßenviertel der Stadt Shishi in der chinesischen Provinz Fujian
 Hubin (Yueyanglou) (湖滨街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yueyanglou in der chinesischen Provinz Hunan